«Красный отель» () — французский художественный фильм 2007 года, снятый режиссёром Жераром Кравчиком. Фильм является ремейком французской комедии 1951 года режиссёра Отан-Лара «Красная таверна», идея сделать ремейк которого принадлежит актеру Кристиану Клавье: он очень любил этот фильм в детстве. В 2005-м Клавье написал сценарий и отправился с ним к продюсеру Кристиану Фешне.

Сюжет 
На диком перевале в Пиренеях стоит богом забытый отель. Немногие путешественники доходили до него, и уж точно никто не возвращался назад. Дело в том, что угрюмые хозяева, чтобы свести концы с концами, заставляли своего глухонемого сына убивать постояльцев и присваивать их добро. Однажды в этот отель заглянула группа паломников во главе со священником. Хозяйка гостиницы, терзаемая муками совести за страшные грехи, решила исповедаться. Священник пришёл в ужас, зная заранее, что всех постояльцев скоро ждет жестокая смерть. Но и выдать тайну исповеди он тоже не может. Жителей Красного отеля ждет «веселенькая» ночка, богатая невероятными событиями.

В главных ролях

Создание и выпуск 
Жерар Кравчик перед премьерой фильма отмечал, что априори, это не комедия. Своё творение он позиционировал как забавную сказку с небольшой примесью ужаса.

Снявшиеся в фильме Кристиан Клавье, Жозиан Баласкоиль и Жерар Жуньо начинали свою карьеру в популярной комической театральной труппы Splendid.

Мировая премьера фильма прошла 16 ноября 2007 года в Москве в рамках фестиваля «Французское кино сегодня», организованного Unifrance и посольством Франции.

Фильм вышел в прокат во Франции (350 экранных копий), России (298 копий), Украине, Казахстане и Армении. Также были проданы права на телепоказ в РФ.

Отзывы 
Обозреватель Le Monde рекомендовал зрителям проигнорировать картину из-за слабого содержания и отсутствия по настоящему страшных моментов

Газета «Liberation» отметило изначально узкие рамки, в которые была поставлен ремейк, а также разругало «Красный отель» за вульгарность и пошлость.

Обозревательница Газета. Ru Дарья Горячева посчитала картину если и не крестом в землю, то весомым венком на могилку жанра старой французской комедии, которая весь век ассоциировалась с буффонадой, суетливой беготней, выпученными глазами и эксцентричными комиками. Особенностью фильма она посчитала его антибуржуазную позицию против использовавшейся в оригинале антиклерикальной. Также рецензент с противоречием отнеслась к коммерческим перспективам фильма в России.

Кассовые сборы 
Во Франции «Красный отель» посмотрело более 799 тыс. человек, сборы составили более 6,5 млн долл. В РФ за время проката картина получила 1,286 млн долл. Общемировые сборы достигли отметки в 8 млн долл. при бюджете в 21,4 млн евро.

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2007 года
Фильмы Франции 2007 года